Dades de la Temporada 1916-1917 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 28 d'agost de 1916: Festa Major de Sants: RCD Espanyol 2 - FC Barcelona 2.
 2 d'octubre de 1916: Copa Martí Ventosa: Espanyol 1 - Universitary SC 0.
 30 d'octubre de 1916: En partit amistós: Alfons XIII 1 - RCD Espanyol 6.
 7 de novembre de 1916: Inauguració del camp del Pompèia: Espanyol 4 - Universitary SC 0.
 13 de novembre de 1916: Partit Pro Sindicat de Periodistes Esportius: Barcelona 2 - Espanyol 1.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Plantilla

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions esportives del 1916 a Catalunya
Competicions esportives del 1917 a Catalunya